Grüb heißen folgende geographische Objekte:
 Grüb (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Grüb (Wettringen), Ortsteil der Gemeinde Wettringen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Grüb (Wittelshofen), Ortsteil der Gemeinde Wittelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Grüb (Weihenzell), Ortsteil der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern

 Burgstall Grüb, abgegangene Burg bei Grüb (Wettringen)

Grueb heißen folgende geographische Objekte:
 Grueb (Gemeinde Tiefgraben), Ort in Tiefgraben bei Mondsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich (sprich aber: „Gruab“)
 Grueb (Thundorf), Ortslage der Gemeinde Thundorf, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau

Grüb ist der Name folgender Personen:

 Willy Grüb (1912–1998), Programmchef des Süddeutschen Rundfunks und künstlerischer Beirat der Schwetzinger Festspiele

Siehe auch:
 Grub